Oneida, nació de la Confederació Iroquesa.
 Oneida (Illinois), població a l'estat d'Illinois (EUA).
 Oneida (Kansas), població a l'estat de Kansas (EUA).
 Oneida (Nova York), població a l'estat de Nova York (EUA).
 Oneida (Pennsilvània), concentració de població designada pel cens a l'estat de Pennsilvània (EUA).
 Oneida (Tennessee), població a l'estat de Tennessee (EUA).
 Oneida (Wisconsin), població a l'estat de Wisconsin (EUA).
 Oneida Castle, població a l'estat de Nova York (EUA).